Юрій Олексійович Деркач (21 листопада 1997, Гусарщина Охтирського району Сумської області  — 13 квітня 2017 Водяне Волноваського району) — матрос Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

Життєвий шлях 
Деркач Юрій Олексійович народився 21.11.1997 року в селі Гусарщина Охтирського району Сумської області.

Служив по контракту у 500-ому окремому батальйоні морської піхоти, 36-й окремій бригаді морської піхоти. Мав звання — матрос, посаду — гранатометник.

Загинув 13 квітня 2017 року. Ворожа куля зустріла Юрія Деркача поблизу села Лебединському Волноваського району Донецької області. Йому було лише дев'ятнадцять років.

Деркач Юрій Олексійович похований в селі Карпилівка Октирського району Сумської області.

Нагороди та вшанування

Джерела 
http://memorybook.org.ua/units/marines701.htm 
http://rama.com.ua/vlada-sumshhini-zamovchala-smert-soldata/ 
https://topkonotop.com/news/u-zoni-ato-zaginuv-boyec-z-sumshini

Уродженці Охтирського району
Поховані в Охтирському районі